

Кіндергук — місто, штат Нью-Йорк
 Кіндергук — селище, штат Іллінойс
 Кіндергук — селище, штат Нью-Йорк